XXII розыгрыш Гран-при проходил с 25 июля по 24 августа 2014 года с участием команд из 28 стран мира. Победителем Гран-при в 10-й раз стала сборная Бразилии.

Участники и система соревнования 
2 декабря 2013 года на Совете Гран-при в Лозанне было принято решение об увеличении количества участников турнира с 20 до 28 сборных. Команды разделены на три дивизиона в зависимости от положения в мировом рейтинге и текущего соотношения сил в мировом волейболе. Дебютантами Гран-при стали сборные Австралии, Бельгии, Кении, Мексики и Хорватии.

12 команд первого («элитного») дивизиона на интерконтинентальном раунде за 3 игровых уик-энда провели 9 однокруговых турниров в группах из четырёх команд. Результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. Участниками финального раунда, который прошёл по круговой системе, стали сборная Японии на правах его организатора, 4 сильнейшие сборные первого дивизиона и победитель «Финала четырёх» второго дивизиона.

Во втором и третьем дивизионах сыграли по 8 команд. Интерконтинентальные раунды прошли по аналогичной схеме — в виде однокруговых турниров в двух четвёрках, но если во втором дивизионе проведено 3 игровых уик-энда, то в третьем — только 2. В финальные стадии вышли по 4 команды, включая организаторов.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A (Анкара)

Группа B (Хвасон)

Группа C (Сассари)

Группа D (Сан-Паулу)

Группа E (Анкара)

Группа F (Гонконг)

Группа G (Бангкок)

Группа H (Калининград)

Группа I (Макао)

Самые результативные

Второй дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа J (Лима)

Группа K (Каролина)

Группа L (Лёвен)

Группа M (Трухильо)

Группа N (Буэнос-Айрес)

Группа O (Дутинхем)

Третий дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа P (Алма-Ата)

Группа Q (Мехико)

Группа R (Брно)

Группа S (Пореч)

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи проходили с 20 по 24 августа в Токио в Ariake Coliseum — крытой арене теннисного центра Ariake Tennis Forest Park, вмещающей 10 000 зрителей.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Составы 
 : Аденизия, Габи, Дани Линс, Камила Брайт, Жаклин, Карол, Лея, Моник, Таиса, Тандара, Фабиана, Фабиола, Фернанда Гарай, Шейла, в матчах интерконтинентального раунда также играли Андрея и Наталия. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Мидзухо Исида, Юки Исии, Саори Кимура, Харука Миясита, Мию Нагаока, Хитоми Накамити, Кана Оно, Юко Сано, Риса Синнабэ, Ариса Такада, Мами Учисэто, Саяка Цуцуи, Юкико Эбата, Май Ямагути. Главный тренер — Масаёси Манабэ.

 : Анастасия Бавыкина, Ирина Заряжко, Екатерина Косьяненко, Татьяна Кошелева, Светлана Крючкова, Анна Малова, Наталья Малых, Наталия Обмочаева, Александра Пасынкова, Юлия Подскальная, Евгения Старцева, Ирина Фетисова, Яна Щербань. Главный тренер — Юрий Маричев.

 : Наз Айдемир Акьол, Кубра Акман, Елиз Баша, Мерве Далбелер, Бюшра Джансу, Мелиха Исмаилоглу, Гизем Карадайи, Асуман Каракоюн, Нериман Озсой, Гюльдениз Пашаоглу, Гёзде Кырдар-Сонсырма, Седа Токатлыоглу, Бахар Токсой, Озге Юртдагюлен, в матчах интерконтинентального раунда также играли Чагла Акын и Гамзе Аликая. Главный тренер — Массимо Барболини.

 : Ван На, Ван Хуэйминь, Ли Цзин, Лю Сяотун, Цзэн Чуньлэй, Чэнь Чжань, Цяо Тин, Шань Даньна, Шэнь Цзинси, Юань Синьюэ, Ян Фансюй, Ян Чжоу, Ян Цзюньцзин, в матчах интерконтинентального раунда также играли Вэй Цююэ, Сюй Юньли, Хуэй Жоци и Чжу Тин. Главный тренер — Лан Пин.

 : Фрея Албрехт, Ясмин Бибаув, Анге Бланд, Илка ван де Вивер, Элс Вандестене, Лизе ван Хеке, Лоре Гиллис, Фрауке Дирикс, Нина Колман, Валери Куртуа, Шарлотте Лейс, Бритт Рёйссаэрт, Элен Руссо, Лаура Хейрман, в матчах интерконтинентального раунда также играла Доминика Струмило. Главный тренер — Герт ван де Брук.

Самые результативные

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Юко Сано.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014 год в волейболе